Bruno Giorgi peut désigner :
 Bruno Giorgi  (1905-1995), sculpteur brésilien ;
 Bruno Giorgi  (1940-2010), joueur et entraîneur de football italien.